Ронга — многозначное слово:

 Ронга — народ в юго-восточной Африке.
 Ронга — язык (диалект) народа ронга, относится к группе банту.
 Ронга — река в России, приток Малого Кундыша.
 Ронга — река в России, приток Уфтюги.
 Ронга — село в России, Республика Марий Эл, Советский район.